A 19.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 6 de maio a 9 de maio de 1965 com um percurso de 847 km dividido em 6 etapas, com início em Genebra, e final em Vallorbe.

O vencedor foi o italiano Vittorio Adorni, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1965
1965 na Suíça
1965 no ciclismo